Niemcy:
 Langnau – dzielnica Tettnangu

Szwajcaria:
 Langnau am Albis – gmina w kantonie Zurych, w okręgu Horgen
 Langnau bei Reiden – miejscowość w gminie Reiden w kantonie Lucerna
 Langnau im Emmental – gmina w kantonie Berno, w okręgu Emmental

Osoby:
 Otto Langnau – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Langenau